Mangala puede hacer referencia a:

La planta Cistus ladanifer, conocida comúnmente como mangala
El jugador de fútbol Eliaquim Mangala